Slawtschew ist der Familienname folgender Personen:

 Jawor Slawtschew (* 1990), bulgarischer Eishockeyspieler
 Swetoslaw Slawtschew (1926–2016), bulgarischer Schriftsteller